

Cinema 
 Montana – titolo originale di Più forte dell'odio, film diretto da Ray Enright (1950)
 Montana – film diretto da Jennifer Leitzes (1998)
 Montana – film diretto da Mo Ali (2014)
 Tony Montana – personaggio di Scarface, film diretto da Brian De Palma (1983)

Geografia

Bulgaria 
 Montana – comune (Montana)

Stati Uniti d'America 
 Montana – Stato federato
 Montana – città nella contea di Buffalo (Wisconsin)
 Montana City – località nella contea di Jefferson (Montana)

Svizzera 
 Montana – ex comune ora frazione di Crans-Montana, comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)

Persone 
 Luigi Montagna detto Bull Montana (1887-1950) – wrestler e attore italiano naturalizzato statunitense
 Pietro Montana (1890-1978) – scultore, pittore e insegnante statunitense
 Ivan Montana (1900 circa-...) – calciatore italiano
 Patsy Montana (1908-1996) – cantante statunitense
 Bob Montana (1920-1975) – fumettista statunitense
 Lenny Montana (1923-1984) – wrestler e attore statunitense
 Rocco Montana (1929-1967) – cantante italiano
 Beppe Montana (1951-1985) – poliziotto italiano
 Joe Montana (1956) – giocatore di football americano statunitense
 Francisco Montana (1969) – tennista statunitense
 Duke Montana (1975) – rapper italiano
 Manny Montana (1983) – attore statunitense
 French Montana (1984) – rapper marocchino
 Amber Montana (1998) – attrice statunitense

Sport 
 Montana Golden Nuggets – squadra di pallacanestro statunitense
 Montana Magic – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Profesionalen Futbolen Klub Montana o PFC Montana o PFK Montana – squadra di calcio bulgara

Altro 
 Montana – album di French Montana del 2019
 797 Montana – asteroide della fascia principale
 Classe Montana – classe di navi da battaglia della Marina militare statunitense
 Montana – azienda produttrice di biciclette
 Montana – brano del musicista statunitense Frank Zappa (1073)
 Montana – marchio di carne del Gruppo Cremonini
 Montana – sito archeologico del Guatemala
 Territorio del Montana – territorio degli Stati Uniti d'America esistito dal 1864 al 1889
 Pontiac Montana – automobile prodotta dalla Pontiac

Pagine correlate 
 Hannah Montana (disambigua) 
 Montaña